les Oliveres (Marfà), paratge al terme municipal de Castellcir, a la comarca del Moianès
 les Oliveres (la Nou de Berguedà), serra al municipi de La Nou de Berguedà a la comarca del Berguedà
 les Oliveres (Porqueres), mas a l'oest del terme Porqueres (el Pla de l'Estany)